Серрито:
 Серрито — город в Колумбии, департамент Сантандер.
 «Серрито» — уругвайский футбольный клуб из района Серрито-де-ла-Виктория в Монтевидео.
  — город в Парагвае, департамент Ньеэмбуку.
  — город в Аргентине, департамент Парана.

См. также 
 Эль-Серрито
 Серриту
 Серрита
 Серритос